Капељанија има више значења:

 Капељанија (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Капељанија (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Капељанија (Местикакан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Капељанија (Виља Гереро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Капељанија (Кањадас де Обрегон), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Капељанија (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Капељанија (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику